Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Barbara Potter che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Kathy Jordan /  Barbara Potter (Campionesse)

 Hana Mandlíková /  Sharon Walsh (semifinali)
 Betsy Nagelsen /  Virginia Ruzici (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1983